Albi può riferirsi a:

 Albi, comune italiano
 Albi, comune francese
 l'Albi, comune spagnolo

Altro 
 Albi – cognome italiano, variante di Alba
 Albi, album del 2021 del gruppo italiano Lo Stato Sociale

Pagine correlate 
 Albo
 Album